Radulescu (ou Rădulescu, en roumain) est un nom de famille roumain ou d'origine roumaine porté par :

 Constantin Rădulescu (1932-2002), spéléologue et paléontologue roumain.
 Dan P. Rădulescu (1928-), géologue roumain.
 Dem Rădulescu (1931-2000), acteur de théâtre, de cinéma et de télévision et universitaire roumain
 Horatiu Radulescu (1942-2008), compositeur roumain établi en France.
 Mihai Sorin Rădulescu (1966-), historien et généalogiste roumain.
 Răzvan Rădulescu (1969-), écrivain et scénariste roumain.

Homonymie de patronyme
Patronyme roumain